Alcolea (Spanje), een gemeente in de Almería, Andalusia, Spanje
Alcolea de Cinca, een gemeente in de Huesca, Aragon, Spanje
Alcolea del Río, een gemeente in de Seville, Andalusia, Spanje
Alcolea del Pinar, een gemeente in de Guadalajara, Castile-La Mancha, Spanje
Alcolea de las Peñas, een gemeente in de Guadalajara, Castile-La Mancha, Spanje
Alcolea de Tajo, een gemeente in de Toledo, Castile-La Mancha, Spanje
Alcolea de Calatrava, een gemeente in de Ciudad Real, Castile-La Mancha, Spanje